Ханнес Стефанссон (; род. 18 июля 1972) — исландский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборной Исландии участник 12-и Олимпиад (1992—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Исландии